Брэд Мельцер (; род. 1 апреля 1970) — американский писатель.

Ранние годы 
В 1993 году Мельцер жил в Бостоне (Массачусетс). Его соседом по комнате был Джадд Винник. Днём Брэд ​​работал в отделе продаж журнала Games, а ночью трудился над своим первым романом. Мельцер окончил Юридическую школу Колумбийского университета.

Карьера

Личная жизнь 
Мельцер живёт во Флориде вместе со своей женой, работающей адвокатом. У пары два сына и дочь. Мельцер — еврей.

Награды и признание 
В 2008 году Мельцер получил премию Айснера в категории «Best Single Issue (or One-Shot)» за работу над комиксом Justice League of America #11: «Walls».

Дэвид Харт из Comic Book Resources причислял Мельцера к сценаристам комиксов, которые серьёзно переосмыслили Лигу Справедливости.

Библиография

Романы

Комиксы

DC Comics 
 Green Arrow vol. 3 #16-21 (2002—2003)
 Identity Crisis #1-7 (2004—2005)
 Superman/Batman #26 (2006)
 Justice League of America vol. 2 #8, #11-12 (2006—2007)
 DC Universe: Last Will and Testament (2008)
 Batman:
 Detective Comics vol. 2 #27: «The Case of the Chemical Syndicate» (2014)
 DC 100-Page Comic Giant: Our Fighting Forces: «Medal of Honor» (2020)
 Action Comics #1000: «Faster Than a Speeding Bullet» (2018)

Другие издательства 
 Buffy the Vampire Slayer Season Eight #32-35: «Twilight» (Dark Horse, 2010)
 Aw Yeah Comics! #2: «The Best Fight Ever!» (Aw Yeah, 2013)
 Love is Love (IDW Publishing, 2016, )
 Marvel Comics #1000: «We’re Calling Him Ben» (Marvel, 2019)

Другое

Книги для детей

Примечания 

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Сотрудники DC Comics